Товмач (архаїзм) — перекладач.
 Військовий товмач

Топоніми 

Села:
 Товмач — Львівська область, Львівський район
 Товмач — Черкаська область, Шполянський район

Річки:
 Товмач — притока Товмачика (Івано-Франківська область)

 Товмач — назва міста Тлумач до 1939 року

Примітки